Лига Ирландии 1961/1962 () — 41-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Драмкондра» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1961/1962
Ирландия
Ирландия
1961 год в Ирландии
1962 год в Ирландии